Суперкубок Туреччини з футболу 1967 — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 червня 1967 року між чемпіоном Туреччини «Бешикташом» і володарем кубка Туреччини клубом «Алтай».

Матч

Деталі

Посилання 
 Архів матчів за Суперкубок Туреччини  

1967
Туреччина
1967 у турецькому спорті